В ООН в настоящее время (на конец 2022 года) входят 193 государства. Последним государством, вошедшим в ООН под номером 193, стал Южный Судан (14 июля 2011 года).

Из международно признанных независимых государств в ООН не входит лишь Ватикан (Святой Престол), из частично признанных — Палестина, Сахарская Арабская Демократическая Республика (Западная Сахара), Китайская Республика (Тайвань), Абхазия, Южная Осетия, Косово, Северный Кипр. Реально осуществимая возможность пополнить ряды членов ООН есть только у Ватикана. Западная Сахара и Палестина формально имеют право в будущем стать членами организации, и в рамках ООН не признаётся чей-либо суверенитет над ними в соответствии с Декларацией ГА ООН о деколонизации. Однако возможность вступить в ООН отложена до определения статуса данных территорий и международного урегулирования (Марокко контролирует прибрежную часть Западной Сахары, Израиль контролирует большую часть Западного берега реки Иордан).

Члены и наблюдатели ООН 

В настоящее время членами ООН могут быть только международно признанные государства — субъекты международного права. Согласно Уставу ООН, приём в члены ООН открыт для всех «миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять <…> Приём любого такого государства в Члены Организации производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности». Для приёма нового члена необходима поддержка как минимум 9 из 15 государств — членов Совета Безопасности (при этом следует учесть, что 5 постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — могут наложить на решение вето, проголосовав против), после чего вопрос передаётся в Генассамблею, где для принятия резолюции о вступлении требуется большинство в две трети. Новое государство становится членом ООН с даты резолюции Генеральной Ассамблеи.

Среди первоначальных членов ООН были страны, не являвшиеся полноправными международно признанными государствами (союзные республики СССР Белорусская ССР и Украинская ССР, колония Великобритании Британская Индия, протекторат США Филиппины), а также фактически независимые доминионы Великобритании Австралийский Союз, Канада, Новая Зеландия (на момент принятия в ООН ещё не ратифицировавшая Вестминстерский статут), Южно-Африканский Союз.

В сентябре 2011 года заявку на принятие в члены ООН подала Палестинская автономия (частично признанное Государство Палестина). Удовлетворение этой заявки было отложено до палестинско-израильского урегулирования и всеобщего международного признания Палестины, однако 29 ноября 2012 года по итогам голосования в Генеральной Ассамблее ООН (138 голосов «за», 9 — «против», 41 страна воздержалась) «предоставила Палестине статус государства-наблюдателя при Организации Объединённых Наций, не являющегося её членом, без ущерба для приобретённых прав, привилегий и роли Организации освобождения Палестины в Организации Объединённых Наций как представителя палестинского народа согласно соответствующим резолюциям и практике».

Кроме статуса члена существует статус наблюдателя ООН, который может предшествовать вступлению в число полноправных членов. Статус наблюдателя присваивается путём голосования в Генеральной Ассамблее ООН, решение принимается простым большинством. Наблюдателями ООН, а также членами специализированных учреждений ООН (например, ЮНЕСКО) могут быть как признанные, так и частично признанные государства и государственные образования. Так, наблюдателями являются Ватикан, Государство Палестина (до 1974 — ООП, затем до 2012 — Палестинская автономия в качестве субъекта-наблюдателя). Некоторое время в статусе наблюдателя ООН состояли страны, обладавшие правом вступления в ООН, но временно им не воспользовавшиеся по разным причинам — Австрия, Италия, Финляндия, Япония, Швейцария и другие. Статус организации-наблюдателя в ООН также имеет государствоподобное образование Мальтийский орден.

Первоначальные члены ООН 
К первоначальным членам ООН относятся 50 государств, подписавших Устав ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года, а также отсутствовавшая там Польша.

«Польский вопрос» 
На момент проведения конференции в Сан-Франциско Польша не имела общепризнанного правительства. Непосредственно на территории Польши действовало просоветское Временное правительство («Люблинское правительство»), тогда как в Лондоне находилось международно признанное Польское правительство в изгнании. Под давлением СССР Польша была включена в список стран, подписывающих Устав ООН, а 5 июля 1945 года Великобритания и США признали Временное правительство Польши в качестве законного. Устав ООН Польша подписала 24 октября 1945 года.

Члены ООН без формальной государственной независимости 
В число первоначальных членов ООН входили несколько территорий, не обладавших формальной независимостью:
 Украинская ССР и Белорусская ССР (республики СССР);
 Новая Зеландия (доминион Великобритании);
 Британская Индия (колония Великобритании);
  (протекторат США).

Новая Зеландия на момент вступления в ООН обладала фактическим суверенитетом, но юридически не соответствовала критериям независимости конвенции Монтевидео, так как закон о формальном принятии Вестминстерского статута был принят в Новой Зеландии только в 1947 году. Доминионы Великобритании с подписанием конференцией глав правительств декларации Бальфура в 1926 году и последующими принятием парламентом Великобритании Вестминстерского статута 1931 года и образованием Содружества наций получили право на полную государственную независимость и монархию с собственным титулом в каждом королевстве Содружества. К 1945 году этим правом воспользовались Канада, Ирландия, Южно-Африканский Союз (1931) и Австралия (1942).

Британская Индия, которая на тот момент включала также Пакистан и Бангладеш, формально была заморской территорией Великобритании с ограниченным самоуправлением. В результате движения за независимость в 1947 году была разделена на Доминион Пакистан и объявленный доминионом Индийский Союз, в 1950 году, после упразднения монархии, преобразованный в Республику Индия.

По итогам испано-американской войны Филиппины находились под протекторатом США с 1898 года, в 1934 году Конгресс присвоил им статус заморской территории США на 10-летний переходный период до обретения независимости. Филиппины стали независимым государством в 1946 году с подписанием Манильского договора.

Украинская ССР и Белорусская ССР являлись государствами — основателями Союза ССР и, как и все прочие союзные республики, согласно Конституции СССР 1936 года (в редакции 1944 года), имели:
 ограниченный суверенитет (статья 15);
 собственную Конституцию (статья 16);
 право свободного выхода из состава СССР (статья 17);
 право на внешнеполитическую деятельность, включая заключение международных договоров и обмен дипломатическими миссиями с другим государствами (статья 18-а);
 право на собственные войсковые формирования (статья 18-б).

В настоящее время в ООН входят только независимые государства; некоторые из так называемых «ассоциированных государств» также являются членами ООН.

Список первоначальных членов ООН

Страны, вошедшие в ООН в 1946—2011 годах 
В течение 1946—2011 в ООН были приняты ещё 142 государства:

1940-е годы

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

Примечания

Ссылки 

 Список государств-членов на официальном сайте ООН
 Рост численности членов ООН с 1945 года
 Резолюции Совета Безопасности ООН
 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН

Списки стран
Списки:ООН
Генеральная Ассамблея ООН
Дипломатия
Государство